Esistono più comuni francesi con questo nome

Chavigny – Aisne
Chavigny – Meurthe e Mosella